Port Union (Newfoundland en Labrador), een dorp op het Canadese eiland Newfoundland
 Port Union (Ohio), een dorp in de Amerikaanse staat Ohio
 Port Union (Ontario), een wijk van de Canadese stad Toronto